

Прусиці — місто в Тшебницькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Прусиці — гміна в Тшебницькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Прусиці — село в гміні Злотория Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства